Struthiosaurus (лат., буквально: страусиный ящер) — род растительноядных динозавров из семейства нодозаврид, чьи окаменелые остатки известны из верхнемеловых отложений (кампанский—маастрихтский ярусы) на территории современной Европы. Описан на основе черепного и посткраниального скелетного материала.

Это был небольшой панцирный четвероногий динозавр со строением тела, характерным для всех нодозаврид. Длина тела ящера оценивается в 2—3 метра. В настоящее время в род включают 3 вида.

История изучения 
В 1859 году геолог Эдуард Зюсс обнаружил зуб динозавра на куче камней в угольной шахте деревни Мутманнсдорф, что возле города Винер-Нойштадт в Австрии. С помощью интенданта шахты учёный попытался определить источник окаменелостей. Поначалу поиски не принесли плодов, но позже был обнаружен слой известковой глины, пересекаемый наклонным стволом шахты, который содержал большое количество различных окаменевших костей. Позже все останки были извлечены Зюссом и другим учёным, Фердинандом Столичкой.

Находки впоследствии хранились в Венском университете, но не привлекали научного внимания до тех пор, пока в 1870 году их не изучил австрийский палеонтолог Эмануэль Бунцель (:en:Emanuel Bunzel). В 1871 году Бунцель опубликовал научный труд, в котором описал окаменелости и дал названия нескольким новым родам и видам. Одним из них и был род Struthiosaurus, чьё описание базировалось на одном фрагменте задней части черепа, состоявшем в основном из черепной коробки. Типовым видом (и единственным известным на тот момент) являлся Struthiosaurus austriacus. Бунцель сообщил, что он дал название таксону временно, и не сообщал об этимологии имени. Родовое имя динозавра происходит от  (которое, в свою очередь, произошло от древнегреческого στρούθειος), что значит «страусиный». Сам учёный выбрал такое имя из-за сходства черепа динозавра с птичьим. Видовое имя происходит от названия страны, где были обнаружили окаменелости. 

Поначалу Бунцель был озадачен строением черепной коробки. Он понял, что она принадлежит рептилии, а не млекопитающему, из-за особого строения. Учёный предполагал, что череп мог принадлежать динозавру, но в 1871 году были описаны некоторые окаменелости динозавров, и их черепа показались Бунцелю более напоминающими черепа ящериц, чем исследуемый им, который больше напоминал птичий. Тогда Бунцель отослал рисунок с описанием профессору Томасу Гексли в Лондон, поскольку Гексли был одним из немногих экспертов по динозаврам того времени. Профессор согласился, что череп принадлежит птице, и написал, что "данный фрагмент является наиболее птицеподобным из всех, что я до этого видел". Зная, что Гексли назвал один из отрядов динозавров Ornithoscelida, показывая их родство с птицами, Бунцель закончил описание с предположением, что "со временем, возможно, появится отряд динозавров под названием Ornithocephala (птицеголовые)".

Помимо черепной коробки, Бунцель, сам того не зная, описал и другие фрагменты, относящиеся к данному виду. Он понял, что кости и остеодермы также принадлежат бронированному динозавру, но отнёс их к Scelidosaurus и Hylaeosaurus, поскольку эти два рода были наиболее известными представителями подотряда тиреофор на тот момент. Также Бунцель обнаружил два фрагмента рёбер, имевших загадочное строение: они имели две головки, но верхняя из них была короткой и располагалась таким образом, что не могла достать до позвонка в обычной позиции, поэтому учёный предположил, что только нижняя головка соединялась с позвонком. Рёбра, соприкасающиеся с позвоночником в одном месте, обычны для ящериц, хотя обычно в их случае головки рёбер слиты в одну. В итоге Бунцель пришёл к выводу о том, что остатки принадлежали гигантской ящерице. По аналогии с мозазавром, названным в честь реки Маас, учёный решил назвать новый (как он предполагал) род ящера Danubiosaurus anceps в честь реки Дунай ( по-латыни), видовое же имя  означало на латыни «двухголовый» и отсылало к необычному строению рёбер. В действительности же данные окаменелости рёбер принадлежали струтиозавру.

В дальнейшем, много разных видов относили к Struthiosaurus, обычно на основе очень разрозненного и трудно поддающегося диагностике материала. Известно 3 валидных вида: S. austriacus, выделенный Бунцелем в 1871 году на основе голотипа PIWU 2349/6; S. transylvanicus, выделенный Францем Нопча в 1915 году на основе образца BMNH R4966 (череп и неполный скелет, найденный в Румынии); S. languedocensis, выделенный учёными Гарсиа и Переда-Супербиола в 2003 году на основе образца UM2 OLV-D50 A–G CV (неполный скелет, найденный в 1998 году во Франции).

Систематика 
Предполагается, что струтиозавр был одним из самых базальных анкилозавров.

Кладограмма от 2011 года показывает местоположение рода среди других нодозаврид:

3 вида струтиозавра, которые выделяют в настоящее время, имеют следующие отличия: S. austriacus был мельче двух других разновидностей, имел менее вытянутые шейные позвонки, а также, в отличие от S. transylvanicus, несросшиеся контакты парокципитального процесса; Череп S. languedocensis не был найден, но данный вид отличается от S. transylvanicus более плоскими спинными позвонками, а от S. austriacus — формой седалищной кости.

Примечания 

Нодозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы